Пётр Романович Браташ (; ) — советский и украинский тренер по гребле; Заслуженный тренер СССР (1989), Заслуженный тренер Украинской ССР (1990). Предприниматель и общественный деятель.

Биография 
Родился 4 ноября 1955 года в поселке Ясный Амурской области.

В 1981 году окончил Киевский институт физической культуры. С этого же года и по 1997 год работал директором ДЮСШ олимпийского резерва «Добротвор», находящейся в одноимённом посёлке Каменка-Бугского района Львовской области. С 1998 года работает генеральным директором фирмы «Энергомаркет» Сооснователь ТОО «Каскад»..

Занимается общественной деятельностью. Был помощником депутата Львовской областной рады VI созыва . Является организатором и председателем общественной организации «Держава».

В 1987 году Пётр Браташ был старшим тренером юниорской сборной команды СССР, завоевавшей первое общекомандное место на первенстве мира в Белграде. В числе его воспитанников — победители и призёры Олимпийских игр, первенств мира и Европы: М. Сливиньский, А. Мостовенко, Р. Бундз.

Примечания

Ссылки 
 НЕ БЫЛО БЫ ПУСТОТЫ НА ПЬЕДЕСТАЛАХ

Тренеры СССР по гребле на байдарках и каноэ
Тренеры Украины
Выпускники Национального университета физического воспитания и спорта Украины